Sniježnica est un toponyme qui peut désigner :
 en Bosnie-Herzégovine 
le lac de Sniježnica, un lac situé à  de Tuzla ;
Sniježnica, un village situé dans la municipalité de Teočak, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie 
la Sniježnica, une montagne située au sud de la Croatie dans le nord de la région du Konavle.